Underhill kan syfta på:

 Underhill, London, England
 Underhill, Vermont, USA
 Underhill, Wiltshire, England